Louis Josserand – giurista francese
 Marcel Josserand – micologo francese
 Marion Josserand – ex sciatrice alpina e sciatrice freestyle francese